Barbentana (en francès Barbentane) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença–Alps–Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanament 
  Saillon

Referències 

Municipis de les Boques del Roine